Лжедмитрій — глузливе прізвисько кількох осіб, які видавали себе за сина Івана IV Грозного або його онука, царевича Димитрія. Лжедмитрію I вдалося захопити Москву та коронуватися під ім'ям царя Димитрія, Марія Нагая визнала його своїм сином. В результаті після його вбивства всі наступні самозванці видавали себе за царя Димитрія. Так, наприклад, після смерті Лжедмитрія І Самбірський Лжедмитрій та Лжедмитрій II видавали себе за Лжедмитрія I. Лжедмитрій III та Лжедмитрій IV видавали себе за Лжедмитрія II. У Польській історіографії явище названо узагальненим терміном Димитріади.

 Лжедмитрій I
 Самбірський Лжедмитрій
 Лжедмитрій II
 Лжедмитрій III
 Лжедмитрій IV